Entität (von lateinisch ens „seiend, Ding“) steht für:

 Entität, in der Bildungssprache, ausgehend von der philosophischen Ontologie, ein individuelles „Seiendes im Unterschied zum Wesen einer Sache“ oder auch diejenigen wesentlichen Bestimmungen, die diese Individualität ausmachen
 Entität (Amateurfunk), eine im Amateurfunk gebräuchliche Bezeichnung für Gebiete
 Entität (Auszeichnungssprache), Zeichenverweise für wiederkehrende Informationseinheiten
 Entität (Informatik), in der Datenmodellierung ein eindeutig zu bestimmendes Objekt
 Entität, in der Medizin ein Symptomenkomplex, siehe Krankheitsbild

Siehe auch: